Niemcy:
 Binswangen – dzielnica Sonthofen
 Binswangen – dzielnica gminy Erlenbach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Binswangen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau